Ранчо лас Потранкас има више значења:

 Ранчо лас Потранкас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Потранкас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику